Харитоново — посёлок в Котласском районе Архангельской области, входит в состав муниципального образования «Сольвычегодское».

Географическое положение 
Посёлок расположен в 42 км на восток от Сольвычегодска, на правом берегу Вычегды. В Харитоново можно доехать из Коряжмы или Котласа через реку Вычегду. Обычно зимой и летом ставят понтоны. В посёлке берет начало Нюбская узкоколейная железная дорога (по состоянию на 2006 год — действующая).

История 

В состав рабочего поселка территориально вошли Харитоновская деревня (по одной из версий основанная московскими купцами Харитоновыми), поселок Сплавная, деревни Тесовицы, Черемушки.
С 1938 года по 1958 год посёлок Харитоново входил в состав Новиковского сельсовета Сольвычегодского района Архангельской области. С 1963 по 2005 посёлок Харитоново имел статус посёлка городского типа, после — центр Харитоновского сельсовета (сельской администрации), с 2006 года — в составе муниципального образования «Сольвычегодское».

Население

Экономика 
В посёлке расположены средняя общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, библиотека, пожарная часть, лесозаготовительное структурное подразделение филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме, ряд частных лесопильных производств, предприятия розничной торговли, аэродром (недействующий).

Примечания

Ссылки 
 
 Подчинённые пункты Сольвычегодкого района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах): Новиковский сельсовет

Населённые пункты Котласского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области